През лятото на 2005 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър. Победител става Рони О'Съливан, който побеждава Марк Уилямс във финала с 6 - 0 фрейма. Това е 3-та титла на О'Съливан в Премиър лигата след успехите му през 1997, 2000 и 2001 г.

Резултати

Групова фаза 
6 януари 2005 – Sands Centre, Carlisle
Стивън Хендри 3 - 3 Джими Уайт
Марко Фу 5 - 1 Стив Дейвис

13 януари – Charter Hall, Colchester
Марк Уилямс 5 - 1 Пол Хънтър
Джими Уайт 4 – 2 Рони О'Съливан

27 януари – Rothes Hall, Glenrothes
Стивън Хендри 4 - 2 Марко Фу
Марк Уилямс 4 - 2 Стив Дейвис

10 февруари – Glades Arena, Kidderminster
Рони О'Съливан 4 - 2 Пол Хънтър
Марко Фу 4 - 2 Джими Уайт

24 февруари – The Anvil, Basingstoke
Рони О'Съливан 3 - 3 Стив Дейвис
Стивън Хендри 5 - 1 Пол Хънтър

3 март – Assembly Rooms, Derby
Марк Уилямс 4 - 2 Джими Уайт
Рони О'Съливан 4 - 2 Стивън Хендри

17 март – King's Hall, Stoke on Trent
Джими Уайт 3 - 3 Стив Дейвис
Рони О'Съливан 3 - 3 Марко Фу

24 март – Magnum Centre, Irvine
Стивън Хендри 3 - 3 Марк Уилямс
Стив Дейвис 4 - 2 Пол Хънтър

7 април – Corn Exchange, Ipswich
Марко Фу 5 - 1 Марк Уилямс
Рони О'Съливан 4 - 2 Марк Уилямс

14 април – The Dome, Doncaster
Пол Хънтър 3 - 3 Джими Уайт
Стивън Хендри 4 - 2 Стив Дейвис
Пол Хънтър 3 - 3 Марко Фу

Фаза на директна елиминация

Най-голям брейк 
Най-големият брейк е дело на Рони О'Съливан. Той е от 134 точки и е постигнат във финалния мач на „Ракетата“ срещу Марк Уилямс

Премиър лига (снукър)